

Пановка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Пановка — присілок, Талдомський міський округ, Московська область

Див. також 
 Панівка (значення)